Coordinate Remote Viewing
 Honda CR-V
 NASA X-38
 Crew Return Vehicle
 Port lotniczy Crotone